The Shadow of Your Smile – album Astrud Gilberto nagrany w 1964, wydany przez wytwórnię Verve w 1965.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Astrud Gilberto
Albumy Verve Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1965